Numero Uno – płyta Tadeusza Nalepy
 Numero Uno – holenderski zespół z lat 80. XX wieku stylu italo disco
 Numero Uno – włoska wytwórnia muzyczna
 Número Uno - jaskinia na Kubie